Heiderscheid − gmina i małe miasteczko w północno-zachodnim Luksemburgu, w dystrykcie Diekirch, w kantonie Wiltz. Stolicą administracyjną gminy jest Eschdorf.

W 2005 roku, miasto Heiderscheid, które stanowi centrum gminy, zamieszkiwało 393 osób. Inne miejscowości w gminie: Eschdorf oraz Merscheid.

Podział administracyjny Luksemburga